Nyctibatrachus är ett släkte av groddjur. Nyctibatrachus ingår i familjen Nyctibatrachidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Nyctibatrachus